Winding ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Winding (Gemeinde Bergheim), Weiler bei Bergheim (Flachgau), Land Salzburg

Winding ist der Familienname folgender Personen:
 Andréas Winding (1928–1977), französischer Kameramann
 August Winding (1835–1899), dänischer Pianist, Klavierpädagoge und Komponist
 Geneviève Winding (1927–2008), französische Filmeditorin
 Kai Winding (1922–1983), US-amerikanischer Jazzposaunist dänischer Herkunft
 Kasper Winding (* 1956), dänischer Musiker, Komponist und Musikproduzent
 Romain Winding (* 1951), französischer Kameramann

Siehe auch:
 Mads Vinding (* 1948), dänischer Jazzbassist
 Vinding
 Vinding Sogn
 Vindinge Sogn